Molekulska formula -{C21H18NO4}- se može odnositi na:

 Heleritrin
 Nitidin